Warrenton ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Südafrika:
 Warrenton (Südafrika)
 Warrenton, ein Ortsteil von KwaDukuza

in den Vereinigten Staaten:
 Warrenton (Alabama)
 Warrenton (Georgia)
 Warrenton (Indiana)
 Warrenton (Kentucky)
 Warrenton (Mississippi)
 Warrenton (Missouri)
 Warrenton (North Carolina)
 Warrenton (Ohio)
 Warrenton (Oregon)
 Warrenton (Texas)
 Warrenton (Virginia)

Warrenton ist der Familienname folgender Personen:

 Lule Warrenton (1862–1932), US-amerikanische Regisseurin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Warrenton Township